Струнный квартет № 22 — многозначный термин.

См. также